Лумболка (озеро, Куцколь) — озеро на реке Куцколь.
 Лумболка (озеро, Монча) — озеро на реке Монча.